Ruta Provincial 56 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 56, ruta provincial de Buenos Aires, Argentina.
Ruta Provincial 56, ruta provincial de Jujuy, Argentina.